Мындра () — село в Каларашском районе Молдавии. Наряду с сёлами Хыржаука, Леордоая и Паланка входит в состав коммуны Хыржаука.

География 
Село расположено на высоте 135 метров над уровнем моря. Село расположено на расстоянии 20 км от города Кэлэрашь и 73 км от муниципия Кишинёв.

История 
Первое документальное упоминание о селе Мындра датировано 1644 годом.

Население 
По данным переписи населения 2004 года, в селе Мындра проживает 803 человека (385 мужчин, 418 женщин).

Этнический состав села:

Известные уроженцы 
 Берекеля, Анатолий Александрович (род. 1951) — изобретатель;  
 Кучерена, Анатолий Григорьевич (род. 1960) — российский адвокат, доктор юридических наук, профессор, член Общественной палаты.

Примечания 

Населённые пункты Каларашского района